Křestní jméno Luis Enrique nosí několik lidí:

 Luis Enrique Martínez García (* 1970) – španělský trenér a dříve fotbalista
 Luis Enrique Martínez Rodríguez (* 1982) – kolumbijský fotbalový brankář známý i jako Neco
 Luis Enrique Mejía López (* 1962) – nikaragujský zpěvák a skladatel